Panda kan syfta på:

Biologi
 Jättepanda – enda arten i släktet Ailuropoda som vilt enbart förekommer i Kina
 Röd panda – rovdjur som förekommer i bambuskogar i södra Himalaya, se Kattbjörn
 Panda (släkte) – växtsläkte inom ordningen Malpighiales
 Corydoras panda – fisk inom familjen pansarmalar.
 Appias panda – fjäril inom familjen vitfjärilar.

Filmer
 Kung Fu Panda – animerad film från 2008.
 Kung Fu Panda 2 – uppföljare till Kung Fu Panda, från 2011.

Musik
 Panda Bear – experimentell musiker och titel på hans första album släppt 1998. 
 Panda (låt av Jefferson Airplane) – låt av Jefferson Airplane från albumet Jefferson Airplane (1989)
 Panda (låt av The Rasmus) – en låt av The Rasmus från albumet Playboys (1997)
 Panda (låt av Dungen) – en låt av Dungen från albumet Ta det lugnt (2004)

Företag, produkter, medicin  
 Fiat Panda – bilmodell av Fiat
 Geely Panda - bilmodell av Geely
 Panda Security – tidigare Panda Software, spanskt datasäkerhetsföretag grundat 1990
 Panda (företag) – ett tidigare finskt konfektyrföretag
 PANDAS – engelsk akronym för en hypotes inom medicin

Kultur 
 Pandasminkning – slanguttryck för sminkning med mörka ringar runt ögonen, vanligt inom subkulturer som emo och goth
 Panda – romersk gudinna, se Empanda (romersk gudinna)

Geografi

Indonesien 

 Desa Panda, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Komorerna 

 Panda (ort), Grande Comore,

Kongo-Kinshasa 

 Panda, Likasi – en stadsdel i Kongo-Kinshasa,

Se även
 Empanda

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Komorernaförgreningar